Линденбергер — фамилия. Известные носители:
 Линденбергер, Клаус (род. 1957) — австрийский футболист, вратарь. 
 Линденбергер, Херберт Сэмюэл (род. 1929) — американский литературовед и музыковед.